Dorema karataviense är en flockblommig växtart som beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Dorema karataviense ingår i släktet Dorema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
karataviense